Het WTA-tennistoernooi van Guangzhou (officieel Guangzhou International Women's Open) van 2012 vond plaats van 17 tot en met 22 september 2012 in de Chinese stad Guangzhou. Het was de negende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Samenvatting 
Enkelspel – Titelverdedigster Chanelle Scheepers was als vijfde geplaatst – zij bereikte de kwartfinale, waar zij werd uitgeschakeld door het vierde reekshoofd Urszula Radwańska. De als eerste geplaatste Française Marion Bartoli moest tijdens haar eersterondepartij wegens buikklachten de strijd opgeven. De finale werd uitgevochten tussen twee ongeplaatste speelsters. Het achttienjarige Britse talent Laura Robson had achtereenvolgens drie geplaatste speelsters verslagen: Zheng Jie (2), Peng Shuai (7) en Sorana Cîrstea (3). In de eindstrijd trof zij de acht jaar oudere Hsieh Su-wei uit Taiwan, die slechts één geplaatste speelster had hoeven trotseren: Urszula Radwańska (4). De Taiwanese won de eerste set, liep uit naar 6–3 5–3 en kwam zelfs vijfmaal op matchpoint. De Britse sloeg zij alle vijf weg en won zeven games achter elkaar, waarmee zij in de laatste set op een 3–0 voorsprong kwam. Hsieh Su-wei herpakte zich echter, won zes van de volgende zeven games en greep de titel. Het was haar tweede WTA-titel, na die in Kuala Lumpur, een half jaar eerder.

Dubbelspel – Titelverdedigsters Hsieh Su-wei en Zheng Saisai hadden zich niet als team voor het toernooi ingeschreven. Hsieh Su-wei speelde samen met haar negentienjarige zuster Hsieh Shu-ying – zij bereikten de tweede ronde, waarin zij verloren van de latere winnaressen. Zheng Saisai bereikte samen met Tetiana Luzhanska de halve finale, waarin zij verloren van het eerste reekshoofd. Het als derde geplaatste duo Tamarine Tanasugarn / Zhang Shuai won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Jarmila Gajdošová en Monica Niculescu in de match-tiebreak.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Guangzhou 2012
Guangzhou